Сан Исидро дел Понијенте има више значења:

 Сан Исидро дел Понијенте, Ла Ронча (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Исидро дел Понијенте, Сан Исидро (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику